Béatrice de Portugal (1347-1374), dite Béatrice de Bourgogne, mariée en 1373 avec Sanche de Castille (1339-1374), comte d'Albuquerque,
 Béatrice de Portugal (1373-1412), reine de Castille, épouse du roi Jean  de Castille,
 Béatrice de Portugal (1380-1439), fille naturelle de Jean Ier de Portugal et d'Agnès Pires, épouse de Thomas FitzAlan (5e comte d'Arundel) puis de Jean Holland (2e duc d'Exeter),
 Béatrice de Portugal (1430-1506), fille de l'infant Jean de Portugal, duchesse de Viseu et mère du roi Manuel  de Portugal,
 Béatrice de Coimbra (1435-1462), fille de l'infant Pierre de Portugal, duc de Coimbra, et d'Isabelle d'Urgell, épouse d'Adolphe de Clèves-Ravenstein,
 Béatrice de Portugal (1504-1538), infante du Portugal, épouse du duc Charles III de Savoie.

Homonymie dynastique